Ein Alkoholverbot gibt es in verschiedenen Zusammenhängen:
 Als Alkoholprohibition
 Als Alkoholverbot im Islam
 Als Bestandteil des Jugendschutzes, siehe auch Jugendschutzgesetz
 Im Straßenverkehr, siehe Fahren unter Einfluss psychoaktiver Substanzen
 Das Verbot des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit
 Für Hundehalter beim Ausführen von Hunden in der Öffentlichkeit, siehe Alkoholverbot für Hundeausführer